Серге́й Бори́сович Киселёв (род. 16 октября 1947) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1971), Курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР (1991) и Высшие курсы при Дипломатической академии МИД России (1999, 2010). На дипломатической работе с 1971 года.
 1971—1975 гг. — сотрудник посольства СССР в Бирме.
 1975—1978 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1978—1979 гг. — сотрудник посольства СССР в Сингапуре.
 1979—1986 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1986—1987 гг. — советник секретариата первого заместителя министра иностранных дел СССР.
 1987—1990 гг. — заместитель начальника Общего секретариата МИД СССР.
 20 февраля 1991 — 7 сентября 1995 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР, Российской Федерации на Сейшельских Островах.
 1995—1996 гг. — директор Департамента по административным вопросам МИД России.
 1996—1999 гг. — директор Департамента безопасности МИД России.
 4 июня 1999 — 12 июня 2005 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сингапуре.
 Август 2005 — 2006 гг. — посол по особым поручениям МИД России.
 23 ноября 2006 — 8 октября 2010 гг. — директор Генерального секретариата (Департамента), Генеральный секретарь, член Коллегии МИД России.
 30 августа 2010 — 19 февраля 2016 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чехии. Верительные грамоты вручил 16 ноября 2010 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (5 мая 1999).

Награды 
 Почётная грамота МИД России (2002).
 Медаль СВР России «За отличие» (2006).
 Медаль «За взаимодействие с ФСБ России» (2006).
 Медаль СВР России «За взаимодействие» (2008).
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (26 января 2008) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу.
 Орден Дружбы (30 декабря 2012) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу

Семья 
Женат.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Сингапуре
 Биография на сайте посольства России в Чехии
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы СССР на Сейшельских островах
Послы Российской Федерации на Сейшельских островах
Послы Российской Федерации в Сингапуре
Послы Российской Федерации в Чехии
Чрезвычайные и полномочные послы России